Cepokomulyo (Gemuh)
 Cepokomulyo (Kepanjen)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing